Pohoří kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pohoří (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Pohoří (okres Praha-západ)